Склад збірної Іспанії на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Іспанія
Іспанія 2012